

France 
 Rue de Stalingrad à Bobigny
 Rue de Stalingrad à Grenoble
 Rue de Stalingrad à Nanterre
 Rue de Stalingrad à Montreuil
 Rue de Stalingrad à Villefranche-sur-Saône

Luxembourg 
 Rue de Stalingrad à Esch-sur-Alzette

Voir aussi 
 
 
 
 

Stalingrad
Stalingrad